Amity Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amity Creek (Lester River), Fluss im Bundesstaat Minnesota
 Amity Creek (Trout Creek), Fluss im Bundesstaat Oregon
 East Branch Amity Creek, Fluss im Bundesstaat Minnesota
 South Amity Creek, Fluss im Bundesstaat Oregon